Gai Sulpici Patèrcul, cònsol el 258 aC
 Gai Vel·lei Patèrcul, militar i historiador romà